Nero  se poate referi la:
 Nero, al cincilea împărat roman al dinastiei Iulio-Claudiene
 Nero, o formație britanică de muzică electronică
 Franco Nero, un actor italian